Place:
 Plac Jana Pawła II w Białymstoku
 Plac Jana Pawła II w Ełku
 Plac Jana Pawła II w Kaliszu
 Plac Jana Pawła II w Leżajsku
 Plac Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim
 Plac Jana Pawła II w Olsztynie
 Plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 Plac Jana Pawła II w Skierniewicach
 Plac Jana Pawła II w Słubicach
 Plac Jana Pawła II w Szczecinie (Jasne Błonia)
 Plac Jana Pawła II w Wadowicach
 Plac Jana Pawła II we Wrocławiu
 Námestie Jána Pavla II. (Bratislava), Bratysława, Słowacja
 Námestie Jána Pavla II. (Žilina), Žilina, Słowacja
 Náměstí Jana Pavla II. (Hradec Králové), Hradec Králové, Czechy
 Plac Jana Pawła II w Paryżu (dziedziniec katedry Notre-Dame)

Inne:
 Rynek im. Jana Pawła II w Kłobucku
 Skwer im. Jana Pawła II w Siedlcach
 Skwer Jana Pawła II w Stargardzie

Ulice i place nazwane imieniem Jana Pawła II
Jana Pawła II
en:List of places named after Pope John Paul II#Squares